

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Kraszewo est un village

dans la voïvodie de Poméranie
 Kraszewo est un village

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Kraszewo est un village dans le powiat de Działdowo
 Kraszewo est un village dans le powiat de Lidzbark